In die erste Baureihe 800 wurden 1905 von den neugegründeten Ferrovie dello Stato zwei von der Rete Mediterranea übernommenen Dampflokomotiven:
 die Tenderlokomotive 8001 (vormals 5101 der RM)
 die Schlepptender-Lokomotive 8002 (vormals 5103 der RM).

Beide Einheiten befanden sich in die Ruhestand; den Baureihennummer der FS bekamen sie nur auf inventarischen Gründen, und kurz danach wurden sie ausgemustert.

Literatur 
 Giovanni Cornolò: Locomotive a vapore FS. Parma, Ermanno Albertelli Editore, 1998, S. 17–30. ISBN 88-85909-91-4.

800 I